Зборовская битва 1649 — сражение между запорожскими и польскими войсками во время восстания Хмельницкого 1648 — 1654 годов, произошедшая  —  возле города Зборов, Галиция, ныне в Тернопольской области, Украина.

Предпосылки 
После тяжёлых и фатальных для Речи Посполитой сражений 1648 года, обе стороны заключили перемирие с 17 февраля до 22 мая 1649 года, не переставая готовиться к продолжению войны. После окончания перемирия военные действия возобновились.

Польский король Ян II Казимир разработал стратегический план похода на Киев, решив одновременно ударить по казацким войскам с фронта и с тыла. С этой целью литовский князь Януш Радзивилл получил приказ двигаться из Литвы в направлении Киева.

Богдан Михайлович Хмельницкий, используя свой незаурядный политический талант и военный успех, сумел мобилизовать огромное войско и получить поддержку татарского хана Ислам-Гирея III. Союзники начали наступление в двух направлениях: основные силы под предводительством гетмана Хмельницкого шли на Запад, а часть казачьих полков во главе с полковником Станиславом Михалом Кричевским выступила на Север, против войска Радзивилла.

В июне 1649 года казаки и татары нанесли поражение передовым частям польской армии, которые возглавлял князь Иеремия Вишневецкий, и окружили отступающие войска в крепости Збараж Галиция (теперь Тернопольская область). 63-дневная оборона Збаража, осуществляемая Вишневецким против превосходящих сил Хмельницкого и Ислам-Гирея хорошо описана в книге Г. Сенкевича «Огнём и мечом» (описана крайне тенденциозно).

На подмогу осажденным из-под Люблина отправилось 30-тысячное войско, возглавляемое польским королём. Узнав об этом через разведчиков, Хмельницкий, для продолжения осады крепости оставил часть войск под командованием генерального обозного Ивана Чернята под Збаражем, а сам с главными силами выступил навстречу королевскому войску. Основные силы казацких и польских войск встретились под Зборовом на реке Стрипе.

Первая фаза сражения 
Место для лагеря было удачным для обороны. Стрыпа загораживала войска короля из трех сторон, а три моста соединяли польский лагерь с древними оборонительными сооружениями Зборова.

Казаки, выставив ряд пушек, обстреливали лагерь. Казацкая артиллерия, состоявшая из орудий, добытых в польских гарнизонах за год до того, была достаточно сильной, чтобы обстреливать лагерь с одного конца до другого. В лагере началась паника, шляхтичи прятались в телеги и под телеги, а король собственноручно выгонял их оттуда палашом.

В ночь с 5 на 6 августа, Коронные войска построили ряд земляных укреплений в наиболее незащищенных частях лагеря. Однако до утра так и не удалось закончить вал в северной его части. Утром казаки атаковали лагерь в этом месте и город Зборов. Они прорвались в лагерь и в город, однако закрепиться здесь не смогли.

Ход сражения 
5 (15) августа, менее чем за день езды от Збаража, при переправе через Стрипу, Коронное войско неожиданно атаковали противники. Войско Яна Казимира не было готова к бою и, когда началось наступление, часть шляхты обедала. Потеряв в бою около 4 тысяч человек, польский король, немецкие наёмники и артиллерия (примерно 15 пушек разного калибра) переправились через Стрипу и начали строить лагерь.

Завершающая фаза сражения 

Следующую атаку начали татары. Земляные валы не смогли остановить наступления, и казаки вместе с татарами ворвались в лагерь. Благодаря контратаке немецких наёмников королю удалось предотвратить разгром. Ситуация в польском лагере стала критической. Нехватка людей и провианта не давала надежды на удержание позиций, не говоря уже о победе. Ян Казимир начал переговоры с ханом. Не заинтересованный в победе и усилении Хмельницкого, крымский хан пошёл на переговоры и заключил соглашение с польским королём, который пообещал татарам выплатить крупную сумму упоминки и разрешил брать ясырь и грабить украинские земли на пути в Крым.

Не имея возможности одновременно воевать против польских войск и татар, Хмельницкий под давлением хана вынужден был начать переговоры и заключить с польским королём договор, получивший название Зборовского.

Последствия 
Зборовский договор формально признавал казацкое управление юго-восточными территориями Речи Посполитой (Украины), однако не удовлетворял потребностей украинских помещиков и крестьян, которые воевали вместе с казаками. Как оказалось позже, местная польская шляхта и римско-католическое духовенство, которые в результате договора теряли своё влияние и собственность на Запорожье, не собирались выполнять его условия.

См. также 
 Зборовское сражение

Примечания

Литература 
 Малый словарь истории Украины / Ответственный редактор Валерий Смолий. — : Просвещение, 1997.;
 История Украинской ССР. Киев, «Наукова думка», Т.2, стр.36 — 38.
 И. К. Рыбалка. История Украинской ССР. Досоветский период. Киев. «ВШ», 1978, с. 144—145;

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article044767.html Зборовское сражение.]

Польско-украинские сражения
Сражения Польши с войсками Крымского ханства
Сражения по алфавиту
Зборов
Зборов
Август 1649 года
Сражения 1649 года